Giambattista Crosato (1686-1758) – pittore e scenografo italiano
 Lisa Crosato (...) – attrice e soprano australiana